Sainte-Barbe (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Sainte-Barbe (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia